Brooklyn, districte de la ciutat de Nova York.
 Brooklyn (Connecticut)
 Brooklyn (Illinois)
 Brooklyn (Ohio)
 Brooklyn (Indiana)
 Brooklyn (Iowa)
 East Brooklyn, diversos indrets
 Brooklyn Nets, franquícia de l'NBA amb seu al barri de Brooklyn, Nova York
 Brooklyn (equip ciclista), equip ciclista italià de 1973 a 1977, conegut anteriorment com a Dreher
 Brooklyn (pel·lícula)